Rodica steht für:
 Rodica (Domžale) (deutsch: Rodiza), Ort in der Gemeinde Domžale, Slowenien
 Rodica (Berg) (1966 m), Berg in den Julischen Alpen, Gemeinde Bohinj, Slowenien
 Rodica (Vorname), weiblicher Vorname